

Кокбулак — село, Байганинський район, Актюбинська область
 Кокбулак — село, Келеський район, Туркестанська область
 Кокбулак — село, Тюлькубаський район, Туркестанська область